Il doppio dell'Internationaux de Strasbourg 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Yayuk Basuki e Nicole Bradtke erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Helena Suková e Nataša Zvereva hanno battuto in finale 6–1, 6–1 Elena Lichovceva e Ai Sugiyama.

Teste di serie
 Helena Suková /  Nataša Zvereva (campionesse)
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Alexia Dechaume-Balleret /  Sandrine Testud (semifinali)
 Laura Montalvo /  Paola Suárez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Strasbourg 1997